Cinq navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Mississippi''' en référence à l'État du Mississippi ou au fleuve Mississippi.
 L' est une frégate à vapeur en service pendant la guerre américano-mexicaine et la guerre de Sécession.
 L' est un cuirassé, tête de ligne de la classe Mississippi, en service avant la Première Guerre mondiale et vendu à la Grèce en 1914.
 L' est un cuirassé de classe New Mexico en service durant la deuxième guerre mondiale et le début de la guerre froide.
 L' est un croiseur lance-missile à propulsion nucléaire de classe Virginia.
 L' est un sous-marin de classe Virginia mis en service en 2012.

Mississippi